Le district de Longhua (龙华) est une subdivision administrative de la province de Hainan en Chine ;
 Le xian de Longhua (隆化) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Homonymie de toponyme